Aach je časté německé toponymum:
 Aach (Konstanz) – město v zemském okrese Konstanz v Bádensku-Württembersku v Německu
 Aach (zemský okres Trevír-Saarburg) – vesnice v zemském okrese Trevír-Saarburg v Porýní-Falci v Německu
 Aach (řeka) – řeka tamtéž